Traoré es un apellido de origen maliense. Entre las personas conocidas que tienen este apellido destacan:

Baloncestistas 
 Ali Traoré (28-02-1985 - ) baloncestista francés.

Futbolistas 
 Abdou Traoré (17-01-1988 - ) futbolista maliense del Al-Nahda Club.
 Abdou Razack Traoré (28-12-1988 - ) futbolista burkinés del Konyaspor.
 Adama Traoré Diarra (25-01-1996 - ) futbolista español del Fútbol Club Barcelona.
 Adama Noss Traoré (28-06-1995 - ) futbolista maliense del AS Monaco.
 Alain Traoré (31-12-1988 - ) futbolista burkinés del Renaissance de Berkane.
 Amara Traoré (25-09-1965 - ) entrenador de fútbol senegalés.
 Armand Traoré (08-10-1989 - ) futbolista senegalés del Cardiff City.
 Bakaye Traoré (06-03-1985 - ) exfutbolista maliense.
 Djimi Traoré (01-03-1980 - ) futbolista maliense del Seattle Sounders FC.
 Dramane Traoré (17-06-1982 - ) futbolista maliense del PDRM FA.
 Ibrahima Traoré (21-04-1988 - ) futbolista guineano del Borussia Mönchengladbach.
 Lacina Traoré (20-05-1985 - ) futbolista marfileño del CFR Cluj.
 Lassina Traoré (12-01-2001 - ) futbolista burkinés del Ajax de Ámsterdam.
 Mahamane Abdraharame Traoré (20-07-1987 - ) futbolista maliense del Havre Athletic Club.
 Mahamane Traoré (20-07-1988 - ) futbolista maliense del OGC Niza.
 Moha Traoré (29-11-1994 -) futbolista español del Hércules de Alicante Club de Fútbol.
 Sammy Traoré (25-02-1976 - ) exfutbolista maliense.

Músicos 
 Boubacar Traoré (1942 - ) cantante maliense.
 Rokia Traoré (24-01-1974 - ) cantante maliense.

Políticos 

 Dioncounda Traoré (23-02-1942) político y presidente maliense.
 Moussa Traoré (25-09-1936 - ) político y antiguo presidente maliense.

Cine 
 Samba Traoré película de 1992.